Línia Llobregat-Anoia, línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
 LLA Investimentos, filial del banc andorrà Andbank al Brasil
 Leucèmia limfoide aguda, leucèmia que provoca una proliferació excessiva de limfoblasts a la medul·la òssia